D'Anna – casa editrice
Alessandro D'Anna – pittore e decoratore
Elio D'Anna – imprenditore
Emanuele D'Anna – calciatore
Gioacchino D'Anna – militare
Giovanni D'Anna – latinista
Giulio D'Anna – pittore
Guido D'Anna – editore
Lorenzo D'Anna – calciatore e allenatore
Vincenzo D'Anna – politico (n. 1831)
Vincenzo D'Anna – politico (n. 1951)
Vito D'Anna – pittore

Pagine correlate
Danna